Cardo garbancero puede referirse a:
 El nombre común de la planta Centaurea calcitrapa.
 El nombre común de la planta Xanthium spinosum.